Die 1. Division 1980 war die 35. Saison, welche vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Sie begann am 3. April 1980 und endete am 16. November 1980. Am letzten Spieltag kam es zum Aufeinandertreffen der beiden punktgleichen Mannschaften an der Tabellenspitze. Kjøbenhavns Boldklub reichte ein 1:1 bei Næstved IF und konnte damit den knappen Vorsprung ins Ziel retten.

Titelverteidiger war Esbjerg fB.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die drei Letzten stiegen in die 2. Division ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

1980
Danische 1 Division 1980